Chaohu (kinesiska: 巢湖市) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 63 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %. Den ligger vid sjön Chao Hu.

Runt Chaohu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Chaohu består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina